Csaba Köves – ex schermidore ungherese
 Gábor Köves – allenatore di tennis, commentatore televisivo ed ex tennista ungherese
 János Köves – calciatore ungherese